Си́но-кавка́зские языки (де́не-кавказские) — гипотетическая макросемья, предложенная С. А. Старостиным в 1980-х годах (однако первые исследования в этом направлении провёл ещё А. Тромбетти в начале XX в.). Под этим названием объединяются несколько языковых семей и изолированных языков Евразии и Северной Америки. Объединение отвергается большинством лингвистов, однако пользуется широкой популярностью среди сторонников глубинной компаративистики. Среди лингвистов, активно занимающихся этой проблематикой, можно указать Дж. Д. Бенгтсона, М. Рулена и Виталия Шеворошкина. Предполагается, что прародиной носителей сино-кавказской семьи языков был иранский Загрос, севернее Плодородного полумесяца.

Состав сино-кавказских языков 
Базовый состав сино-кавказских языков:

 баскский язык — изолированный язык на Пиренейском полуострове
 дене-енисейские языки:
 енисейские языки — небольшая языковая семья в Сибири
 языки на-дене — языковая семья в Северной Америке
 северокавказские языки — объединение двух семей Северного Кавказа
 абхазо-адыгские языки, с которыми сближают хаттский язык
 нахско-дагестанские языки, с которыми сближают хуррито-урартские
 бурушаски — изолированный язык в Пакистане (по структурным характеристикам занимает промежуточное положение между северокавказскими и енисейскими)
 хуррито-урартские языки — сближаются с нахско-дагестанскими языками, но, согласно последним воззрениям Старостина, это сближение объясняется в рамках сино-кавказской гипотезы как некоторое сближение северокавказской и хуррито-урартской семей
 сино-тибетские языки

Среди других языков и семей, предлагавшихся для включения в сино-кавказскую макросемью: этрусский (и шире тирренская семья), иберский, шумерский, вакашские, салишские и хайда, каскский (сравнивается с хаттским), кутийский (гутийский, гутейский) — сравнивается с хуррито-урартскими, ретийский и лемносский (тирренские), предполагающиеся как родственные баскскому  сиканский, лигурийский, шарданский, пиктский и аквитанский (вместе — баскиберские), нивхский, кусунда. Предлагался также нахали.

Лингвистические доводы 
В 1947 году советский лингвист кавказовед Н. Ф. Яковлев установил, что чукотский язык имеет некоторые общие черты с кавказскими (адыгскими) и индейскими (кечуа) языками.

В 1968 году советский лингвист, этнограф, доктор филологических наук, профессор, исследователь языков коренных народов Сибири А. П. Дульзон указывал на сходство кетского языка с языками индейцев Америки, а также с баскским, бурушаски и с кавказскими (адыго-абхазскими) языками.

Видный американский антрополог, лингвист Ф. Боас также считал, что в прошлом имела место непрерывная цепь родственных народностей от палеоазиатов до тихоокеанских индейцев.

Нелингвистический довод 
В исследованиях касательно истоков и распространённости обряда воздушного погребения, выполненных Г. Ю. Ситнянским, автор пришёл к выводу о значительном совпадении списка народов, практиковавших этот обряд, и народов, включаемых в сино-кавказскую макросемью языков.

Критика 
Гипотеза имеет довольно много противников в современной исторической лингвистике, как на территории бывшего СССР, так и (особенно) за его пределами. Среди основных недостатков данной гипотезы критики отмечают многочисленные натяжки в фонетических реконструкциях (А. Вовин), использование метода массового лексического сравнения, полную оторванность от данных материальной культуры (в отличие от других семей и реконструируемых макросемей, где археологические и генетические данные используются всё чаще).

Примечания

Литература 
 Bengtson J.D. Another Member of Vasco-Caucasian? (о бурушаски)
 Bengtson J.D. Caucasian and Sino-Tibetan: A Hypothesis of S.A. Starostin // General Linguistics 36.1/2: 33-49. 1998.
 Bengtson J.D. Dene-Caucasian Lexicon: A Small Sample
 Bengtson J.D. Edward Sapir and the 'Sino-Dene' Hypothesis. Anthropological Science 102.3: 207—230. 1994.
 Bengtson J.D. Some features of Dene-Caucasian phonology (with special reference to Basque) // Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain 30.4: 33-54. 2004.
 Bengtson J.D., Blažek V. Lexica Dene-Caucasica // Central Asiatic Journal 39.1: 11-50; 39.2: 161—164. 1995.

Ссылки 
 Сино-кавказская этимологическая база данных
 Dene-Yeniseic Symposium  (February 2008, Alaska)

Макросемьи
Московская школа лингвистической компаративистики